Хуа́н Ара́нго (; род. 16 мая 1980, Маракай) — венесуэльский футболист, атакующий полузащитник. На протяжении 16 лет выступал за сборную Венесуэлы (с 1999 года по 2015 год), является одним из лучших венесуэльских игроков 2000-х годов и за всю историю футбола этой страны.

Биография 
Родители Аранго — колумбийцы, переехавшие в Венесуэлу ещё до его рождения. Начал профессиональную карьеру в 16 лет в клубе «Нуэва Кадис» в 1996 году, с которым (под названием «Сульянос») добился права выступать в элитной Лиге Венесуэлы.

В январе 1999 года дебютировал в сборной Венесуэлы в товарищеском матче против Дании в Маракайбо (1:1). В следующем году он стал игроком клуба «Каракас» и спустя полгода перешёл в мексиканский «Монтеррей».

Аранго выступал ещё в двух мексиканских клубах — «Пачуке», с которой он выиграл Лигу Чемпионов КОНКАКАФ 2002 года и «Пуэбле». С 2004 года выступает за испанскую «Мальорку».

20 марта 2005 года получил серьёзную травму в столкновении с защитником «Севильи» Хави Наварро. У Аранго была сломана челюсть и получены серьёзные повреждения лица. Спустя месяц он вернулся на поле и в итоге стал лучшим бомбардиром команды в сезоне 2005/06 с 11 забитыми мячами.

В 2006 году испанское агентство EFE назвала Аранго третьим латиноамериканским игроком в Примере (первое место занял аргентинец Пабло Аймар). В следующем году Аранго стал капитаном сборной Венесуэлы. В марте 2007 года Аранго получил испанский паспорт.

9 марта 2008 года Аранго впервые отметился хет-триком за «Мальорку» в домашнем матче с «Рекреативо», выигранном с разгромным счётом 7:1 (ещё 2 гола забил Даниэль Гуиса, ставший в итоге лучшим бомбардиром чемпионата Испании). Это была самая крупная победа в истории «Мальорки» в рамках чемпионатов Испании. В 2005—2008 годах Аранго пропустил лишь одну игру в испанской Примере.

В июне 2009 года перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» за 3,6 миллиона евро. Он дебютировал в Бундеслиге 9 августа того же года в матче с «Бохумом», провёл на поле всю игру и забил гол.

В октябре 2010 года Аранго в матче с «Хоффенхаймом» нанёс удар в живот игроку команды соперника, Сеяда Салиховича, за что был удалён с поля и оштрафован клубом на 20 тыс. евро.

В 2012 году стал самым популярным футболистом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

22 мая 2014 года Аранго перешёл в мексиканскую «Тихуану».

28 января 2016 года Аранго присоединился к клубу Североамериканской футбольной лиги «Нью-Йорк Космос».

В начале 2017 года Аранго вернулся в Венесуэлу, заключив договор с клубом «Сулия».

Титулы и достижения 
 Самый популярный футболист мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (1): 2012
 Лига чемпионов КОНКАКАФ (1): 2002
 Участник Кубка Америки (4): 1999, 2001, 2004, 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт
 Биография на сайте «Мальорки»
 
 
 Матчи за сборную 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)
Игроки ФК «Сулия»